

Települések 

 Brebu falu Romániában, Buzău megyében.
 Brebu falu Romániában, Dâmbovița megyében. 
 Brebu település Romániában, Prahova megyében, Brebu község központja. 
 Perlő falu Romániában, Krassó-Szörény megyében.